Шёндорф (Рувер) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шёндорф (Шлайц) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.